Roost bezeichnet:

 Roost-Warendin, eine Gemeinde im französischen Département Nord 
 Roost (Kreis Hadersleben), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben

Roost ist der Familienname folgender Personen:

 Ain Roost (* 1946), kanadischer Diskuswerfer, Speerwerfer und Kugelstoßer estnischer Herkunft
 Andrea Roost (* 1942), Schweizer Architekt
 Erik Roost (* 1977), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Heinrich Roost (1872–1936), Schweizer Offizier
 Heinrich Roost (Fußballspieler), estnischer Fußballspieler
 Jan Van der Roost (* 1956), belgischer Komponist und Dirigent im Bereich der Blasmusik
 Manfred Roost (1929–2022), deutscher Dirigent und Chorleiter 

Siehe auch:
 Roest
 Rost (Begriffsklärung)